Людовіка Баварська 
 Софія Баварська 
 Августа Баварська 
 Олена Баварська 
 Хільдегарда Баварська 
 Вільтруда Баварська 
 Амалія Баварська 
 Ґунделінда Баварська 
 Альдеґунда Баварська 
 Кароліна Августа Баварська 
 Матильда Баварська 
 Марія Анна Баварська 
 Матильда Кароліна Баварська 
 Марія Єлизавета Баварська 
 Александра Баварська

Див. також

 Баварський

Жіночі форми прізвищ